Australosuchus — вимерлий моновидовий рід крокодилів, що належить до підродини Mekosuchinae. Тип і єдиний відомий вид Australosuchus clarkae мешкав у пізньому олігоцені та ранньому міоцені на півдні Австралії. Родова назва Australosuchus означає «південний крокодил». Його було описано в 1991 році на основі викопного матеріалу, знайденого в озері Паланкаринна в Південній Австралії.

Дослідження 2018 року, проведене Lee & Yates, одночасно використовуючи морфологічні, молекулярні (секвенування ДНК) і стратиграфічні (вік скам’янілостей) дані, встановило взаємозв’язки між Crocodilia, які були розширені в 2021 році Hekkala та ін. використовуючи палеогеноміку шляхом вилучення ДНК з вимерлого Voay.

Наведена нижче кладограма з останніх досліджень показує розміщення австралосухів у Mekosuchinae:

Примітки 

Роди плазунів
Крокодили